Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt in der 6. Wahlperiode (19. April 2011 bis 11. April 2016).

Präsidium 
 Präsident: Dieter Steinecke (CDU)
 Vizepräsidenten: Helga Paschke (Die Linke), Gerhard Miesterfeldt (SPD)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2011 setzte sich der Landtag wie folgt vorläufig zusammen:

Abgeordnete

Literatur 
 Landtag von Sachsen-Anhalt, Abgeordnetenverzeichnis (Stand 27. Juli 2015) Drucksache 6/4284 Unterrichtung
 Landtag von Sachsen-Anhalt. 6. Wahlperiode. Volkshandbuch. 1. Auflage (PDF; 2,0 MB) 2. Auflage (PDF; 2,2 MB)

Weblinks 
 Landeswahlleiter Sachsen-Anhalt
 Landtag von Sachsen-Anhalt

Einzelnachweise 

 06
Mitglieder 6. Wahlperiode